Велик:
 Велик — разговорное название велосипеда.
 «Велик» — российский фильм 2008 года.

Примечания